Badanj – szczyt w Chorwacji, w paśmie Welebit
 Badanj – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej
 Badanj – wieś w Serbii, w okręgu raskim
 Badanj – jaskinia w Bośni i Hercegowinie